

Verenigd Koninkrijk 
 Buckland (Buckinghamshire), in het graafschap Buckinghamshire
 Buckland (Oxfordshire), in het graafschap Oxfordshire
 Buckland (Surrey), in het graafschap Surrey

Verenigde Staten 
 Buckland (Alaska)
 Buckland (Ohio)

Australië 
 Buckland (Tasmanië), in de deelstaat Tasmanië